Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2001 го́да () — 10-й сезон Первой лиги Латвии по футболу.

Турнирная таблица 

 Клубу «Резекне» засчитано техническое поражение (0:3) в игре 22-го тура  «Резекне» — «Акора» (29 сентября, 5:0).

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2001
 Кубок Латвии по футболу 2001
 Вторая лига Латвии по футболу 2001

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

2001
Футбол в Латвии в 2001 году